Nöthnitz steht für:

 Nöthnitz (Bannewitz), Ortsteil von Bannewitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Nöthnitz (Groitzsch), Ortsteil von Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Schloss Nöthnitz, Schloss in Nöthnitz (Bannewitz)